Kósa, férfikeresztnév
 Kósa, magyar családnév
 Kósa, az ind filozófiában és ájurvédikus gyógyászatban használt fogalom